Амалек ():

 Амалек — ветхозаветный персонаж; глава бедуинского племени амаликитян, воевавших с израильтянами; сын Элифаза и его наложницы Тимны.
 Амалек — в Библии название племени амаликитян.
 Амалек — у каббалистов синоним начала зла и нечистой силы.Аббревиатура (Аль—Менат—Лекабель)—Ради получения

Примечания